Riikajärvi (Riikasjärvi) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Riikajärvet (Gällivare socken, Lappland, 746626-173020), sjö i Gällivare kommun,  (8,47 ha)
Riikajärvet (Gällivare socken, Lappland, 748927-174001), sjö i Gällivare kommun,  (10 ha)
Riikajärvet (Gällivare socken, Lappland, 748951-173952), sjö i Gällivare kommun, 
Riikasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757772-177060), sjö i Kiruna kommun,  (34,2 ha)
Riikasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758675-175454), sjö i Kiruna kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn